Зиландија се може односити на:
 Зиландија (Саскачеван), насеље у Канади, у покрајини Саскачеван
 , заједница у Гвајани, у региону -{Essequibo Islands-West Demerara}-
 -{1336 Zeelandia}-, астероид главног астероидног појаса

Види још 
 Зиланд (вишезначна одредница)
 Зеландија (вишезначна одредница)